La Balkan Volleyball Association Cup 2021 si è svolta dal 25 al 27 settembre 2021: al torneo hanno partecipato tre squadre di club appartenenti a federazioni afferenti alla BVA e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva all'.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto un girone all'italiana.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Torneo

Risultati

Classifica

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
 2021
Competizioni sportive ad Ankara